«Party for Two» — перший сингл першого альбому-збірник хітів канадської кантрі-співачки Шанаї Твейн — «Greatest Hits» (2004), за участю Біллі Карінгтона у кантрі-версії чи Марка Макграта у поп-версії. У США і Канаді пісня вийшла 7 вересня 2004. Пісня написана Шанаєю Твейн і Робертом Джоном Лангом; спродюсована Робертом Джоном Лангом.

Список пісень 
Максі-CD-сингл для Великої Британії
"Party For Two" (Pop Version) - 3:32
"You're Still the One" (Live) - 3:28
"I'm Holdin' On to Love (To Save My Life)" (Live) - 3:24
"Party For Two" (Country Version) - 3:24
"Party For Two" (Almighty Downtown Radio Edit) - 3:37
Enhanced: "Party For Two" (Pop Version) - Music Video
Enhanced: "Party For Two" (Country Version) - Music Video

CD-сингл для Німеччини та Канади
"Party For Two" (Pop Version with Intro) - 3:32
"You're Still The One" (Live) - 3:28
"I'm Holding On To Love (To Save My Life)" - 3:24
"Party For Two" (Country Version with Intro) - 3:29
Enhanced: "Party For Two" - Music Video

CD-сингл для Великої Британії
"Party For Two" (Pop Version) - 3:34
"Party For Two" (LMC Remix) - 6:18

CD-сингл для Європи
"Party For Two" (Pop Version with Intro) - 3:32
"Party For Two" (Country Version with Intro) - 3:29

3"-CD-сингл для Німеччини та Європи
"Party For Two" (Pop Version) - 3:32
"Party For Two" (Country Version) - 3:29

Чарти 
Тижневі чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 
 
 

Пісні за алфавітом
Сингли 2004
Пісні 2004
Англомовні пісні
Кантрі-пісні
Пісні Шанаї Твейн
Пісні, написані Шанаєю Твейн